Giwa steht für:

 Giwa (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria

Giwa ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Ita Giwa (* 1946), nigerianische Politikerin und Philanthropin